Puchheim steht für:

 Puchheim, Stadt im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Puchheim (Gemeinde Attnang-Puchheim), Gemeindeteil der Stadtgemeinde Attnang-Puchheim im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Puchheim (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

Puchheim ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christoph III. von Puchheim (1605–1657), österreichischer Adeliger und kaiserlicher Feldmarschall 

Siehe auch:
 Buchheim
 Schloss Puchheim
 Wallfahrtsbasilika Maria Puchheim